Canada Day bezeichnet

 Eigentlicher Name des Nationalfeiertags von Kanada, siehe Nationalfeiertag (Kanada)
 Canada Day (Album), Jazzalbum von Harris Eisenstadt (2009)
 Canada Day II, Jazzalbum von Harris Eisenstadt (2011)
 Canada Day IV, Jazzalbum von Harris Eisenstadt (2015)